Americhernes är ett släkte av spindeldjur. Americhernes ingår i familjen blindklokrypare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Blindklokrypare
Americhernes